L'Open d'Angleterre 2017 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour le calendrier de la saison 2017-2018 et se classant parmi les épreuves classées. La compétition s'est déroulée du 16 au  au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre.

Le tenant du titre est Liang Wenbo. Il s'était imposé contre Judd Trump 9-6. Le vainqueur de cette édition est l'Anglais Ronnie O'Sullivan qui a été très impressionnant tout au long du tournoi. En effet, bien que blessé à la cheville et contraint de jouer en baskets, ce qui a d'ailleurs déplu à l'organisation, Ronnie s'est imposé assez facilement face à Kyren Wilson en finale.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Huitième de finaliste : 
 Seizième de finaliste : 
 Deuxième tour : 
Meilleur break :
 Meilleur break non-télévisé : ? £
 Meilleur break télévisé : 
 Break maximum : 
Dotation totale :

Tableau

Qualifications 
Ces matchs se sont joués au meilleur des sept manches.

Tableau final

partie

partie

partie

partie

partie

partie

partie

partie

Finales

Finale

Centuries 

 147, 107, 105  Liang Wenbo

 144, 132, 130, 128  Jack Lisowski

 143, 128, 114, 105  Judd Trump

 141, 127, 112, 104, 104  Stuart Bingham

 140, 124, 118, 109, 109, 106, 103  Kyren Wilson

 140, 104  Liam Highfield

 139, 136, 134, 133, 132, 131, 129, 127, 127, 126, 125, 115  Ronnie O'Sullivan

 139  Thor Chuan Leong

 138, 131  John Higgins

 136, 135, 134  Shaun Murphy

 136  Mitchell Mann

 135  Marco Fu

 134, 132  Neil Robertson

 132, 115, 105  Matthew Stevens

 131  Ian Preece

 131  David Gilbert

 128, 100  Michael White

 127  Ali Carter

 126  Tian Pengfei

 124  Mark Selby

 123, 104, 104  Yuan Sijun

 123  Barry Hawkins

 123  Alexander Ursenbacher

 121  Scott Donaldson

 120  Stuart Carrington

 116  Aditya Mehta

 113  Ding Junhui

 112  Akani Songsermsawad

 111  Yan Bingtao

 110, 105  Tom Ford

 110  Ross Muir

 110  Xiao Guodong

 108  James Wattana

 107, 101  Jimmy Robertson

 107  Fang Xiongman

 106  Robin Hull

 104  Hamza Akbar

 104  Jamie Jones

 102  Chen Zifan

 101  Craig Steadman

 100  Mark Joyce

 100  Anthony McGill

Références 

2017
Yorkshire du Sud
Snooker en 2017
Sport en Angleterre en 2017
Sport en octobre 2017